Mikael Torpegaard era il campione in carica, ma ha perso al primo turno contro Lucas Catarina.

In finale Bjorn Fratangelo ha sconfitto Jenson Brooksby con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  James Duckworth (primo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Emilio Gómez (semifinale)
  Mikael Torpegaard (primo turno)

  Mitchell Krueger (primo turno) 
  Brayden Schnur (secondo turno) 
  Thai-Son Kwiatkowski (primo turno) 
  Roberto Cid Subervi (primo turno)

Qualificati 

  Felix Corwin (primo turno)
  Alexis Galarneau (quarti di finale)

  Aleksandar Kovacevic (semifinale) 
  Evan Song (primo turno)

Wildcard 

  Liam Draxl (secondo turno)
  Roy Smith (secondo turno)

  Zachary Svajda (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Cleveland Open 2021